

L'image d'origine 
Il est fait de pâte de canne de maïs et a été apporté par Fray Antonio de Segovia de Pátzcuaro aux terres de Jalisco en 1530. C'est une image qui représente la Vierge de Zapopan, Vierge enceinte, ou aussi comme il est connu de l'attente. Il mesure  de la tête aux pieds et a un visage ovale. Ses mains sont jointes dans une attitude de prière et ses yeux sont grands, fixes et ouverts, d'un bleu verdâtre. En bas, vous pouvez voir les chaussures marcher sur un croissant doré.

Une réplique de cette image, appelée «la Vierge pèlerine», est prise chaque année pour faire un pèlerinage à travers les églises de Guadalajara du 20 mai au 9 octobre, lorsqu'elle arrive à la cathédrale métropolitaine. Il y reste jusqu'à deux jours de plus jusqu'à la célébration de la messe de renouvellement du patronage sur l'archidiocèse. Après la messe, l'image du pèlerin est portée en procession de l'esplanade de l'Hospicio Cabañas à la cathédrale métropolitaine, où l'image du pèlerin est remplacée par l'image originale qui n'est transportée que cette nuit du 11 octobre de sa basilique de Zapopan à la cathédrale. de Guadalajara y étant vénéré et voilé toute la nuit et tôt le matin. Le 12 octobre à 6 heures du matin, il est emmené dans le "Pèlerinage" à sa basilique-siège.

L'histoire 
Jocelyn Cantón (Chapala, Jal) .- Cette année était le cinquième anniversaire du couronnement de la Vierge de Zapopan en tant que reine du plus grand lac du Mexique et 59 de la première fois qu'elle a visité Chapala.
L'étudiant en histoire de l'Université de Guadalajara (UDG), Antonio Velazco, a expliqué l'histoire derrière ce qui est également connu sous le nom de Notre-Dame de l'attente de Zapopan.
La Vierge de Zapopan a été faite entre 1560 et 1570 à Pátzcuaro Michoacán. L'image de la «Generala» a été apportée par Fray Antonio de Segovia et des franciscains venus évangéliser les terres de Jalisco.
Antonio a exploré que l'histoire de Notre-Dame de Zapopan commence lorsque les franciscains doivent affronter plus de six mille indigènes qui ne veulent pas renoncer à Xopizintli (leur Dieu), Fray Antonio de Segovia fait face et escalade la colline Mixtón uniquement accompagné de le zapopana.
En arrivant là où les indigènes étaient, un faisceau de lumière sort de la vierge et les ancêtres se rendent à elle, Fray Antonio leur donne l'image, et en son honneur son église est faite à Zapopan, ce qui signifie lieu entre zapote et ville de maïs .
Velazco raconte que les vêtements de la Vierge ont un sens dans chaque coin, comme la bande qui traverse sa poitrine, c'est à cause du titre de général; le médaillon qu'elle prend de son ventre est de l'attente puisqu'elle est sur bande. Une couronne impériale, une auréole avec un signe de colombe de l'esprit saint, un sceptre pour son titre de reine, une épée pour être général de l'armée mexicaine, ainsi que les clés de Guadalajara et de Zapopan.
«La créatrice de plusieurs de ses robes est Diana Velazco, qui utilise également des fils d'or pour fabriquer ses costumes. Chaque année, une conférence est donnée où leurs vêtements sont connus, a souligné Antonio.
Lors du couronnement de la Vierge de Zapopan en tant que reine du lac, elle portait une robe qui portait sept boucliers des municipalités d'Ocotlán, Tizapán, Tuzcueca, Jocotepec, Chapala, Jamay et Poncitlán.
La robe est ornée de fleurs de lys et de filets, la couronne a sept poissons-chats, la croix de Jérusalem et une ancre, certaines de ces figures représentatives du lac Chapala.
Son premier titre était celui de pacificateur, de protecteur contre la foudre, les tempêtes et les épidémies, puisque Guadalajara souffrait de peste et d'inondations à cette époque. Le cardinal lui ordonne d'être emmenée à la cathédrale et les tempêtes cessent.
Il a ajouté qu'il avait été couronné reine du lac en 2009 en raison du miracle qu'il avait accordé à tous les Chapalans, le lac était presque à sec. La vierge est venue à Chapala pour la première fois en décembre 1955.
La vierge «originelle» se trouve dans la basilique Notre-Dame de Zapopan et ne sort pas plus de deux fois par an, une fois à la cathédrale et une autre se promener dans l'atrium de son église. Il y a quatre répliques, trois d'entre elles sculptées en bois et une en ivoire, et celles-ci sont appelées pèlerins.
Lorsque la vierge quitte la cathédrale de Guadalajara, environ trois millions de personnes se rassemblent, qui attendent la nuit pour pouvoir voir Notre-Dame de l'attente de Zapopan. En 2004, la fréquentation était d'environ cinq millions de personnes.
Un des pèlerins visite les temples de Guadalajara. Du 18 mai jusqu'au pèlerinage du 12 octobre.
La Vierge a une garde qui se compose de 200 à  qui l'accompagnent à n'importe quel endroit, elle est composée de la fanfare de guerre, d'escortes et de justiciers, ces personnes l'accompagnent également chaque année pour visiter le Guadalupana.
Le parcours de la reine du lac à Chapala consiste en une promenade le long de l'avenue principale Francisco y Madero. Une messe est célébrée et ils l'emmènent au phare pour bénir le lac, après cela, les bateliers l'emmènent sur l'île des scorpions où une messe est célébrée.

Notes et références 

Patrimoine culturel immatériel de l'humanité au Mexique